Първенството по шахмат на САЩ е турнир, в който се участва с покана и който се провежда, за да определи шампиона на страната.

От 1936 г. се провежда под покровителството на Американската шахматна федерация. От 1999 г. събитието се организира по кръговата система, с брой кръгове в зависимост от броя на участниците. От 1999 г. до 2006 г. първенството е спонсорирано и организирано от Сиатълската шахматна фондация (по-късно преименувана на Американска фондация за шахмат) като голям турнир по швейцарската система. Фондацията се оттегля от спонсортството си през 2007 г. Първенството през 2007 г. се провежда отново по швейцарската система в град Стилуотър, Оклахома.

Шампиони, гласувани с акламация 1845-1889 
{| class="sortable wikitable"
! Година !! Шампион !! Бележки
|-
| 1845-1857 || Чарлс Станлей || Побеждава Eugène Rousseau в мач през 1845 г.
|-
| 1857-1871 || Пол Морфи || Спечелва първия Американски шахматен конгрес през 1857 г.
|-
| 1871-1889 || Джордж Макензи || Спечелва 2-рия, 3-тия и 5-ия Американски шахматен конгрес
|}

Шампиони 1889-1935 
Първият официален шампион на САЩ е обявен в Ню Йорк през 1889 г.

 1889 - 1890 Соломон Липшюц
 1890 - 1890 Джаксън Шовалтер
 1890 - 1892 Макс Джъд
 1892 - 1892 Джаксън Шовалтер
 1892 - 1892 Соломон Липшюц
 1892 - 1894 Джаксън Шовалтер
 1894 - 1895 Алберт Ходжес
 1895 - 1898 Джаксън Шовалтер
 1898 - 1906 Хари Пилсбъри
 1906 - 1909 Джаксън Шовалтер
 1909 - 1935 Франк Маршал

Шампиони след 1936 година 
{| class="sortable wikitable"
! Н. !! Година !! Победител !! Бележки
|-
| 1 || 1936 || Самуел Решевски
|-
| 2 || 1938 || Самуел Решевски
|-
| 3 || 1940 || Самуел Решевски
|-
| – || 1941 || Самуел Решевски || След победа в мач срещу И. А. Хоровиц
|-
| 4 || 1942 || Самуел Решевски || Непоправена грешка в класирането дава възможност на Решевски да спори за първото място с Исак Каждан. Шест месеца по-късно Решевски печели плейофния мач срещу Каждан.
|-
| 5 || 1944 || Арнолд Денкер
|-
| – || 1946 || Арнолд Денкер || След победа в мач срещу Херман Щайнер
|-
| 6 || 1946 || Самуел Решевски
|-
| 7 || 1948 || Херман Щайнер
|-
| 8 || 1951 || Лари Еванс
|-
| – || 1952 || Лари Еванс || След победа в мач срещу Херман Щайнер
|-
| 9 || 1954 || Артур Бизгаер
|-
| – || 1957 || Самуел Решевски || След победа в мач срещу Артур Бизгаер
|-
| 10 ||	1957/58 || Боби Фишер
|-
| 11 ||	1958/59 || Боби Фишер
|-
| 12 ||	1959/60	|| Боби Фишер
|-
| 13 || 1960/61 || Боби Фишер
|-
|-
| 14 ||	1961/62	|| Лари Еванс
|-
| 15 ||	1962/63 || Боби Фишер
|-
| 16 || 1963/64 || Боби Фишер
|-
| 17 || 1965/66 || Боби Фишер
|-
| 18 || 1966/67 || Боби Фишер
|-
| 19 ||	1968 ||	Лари Еванс
|-
| 20 ||	1969 ||	Самуел Решевски
|-
| 21 ||	1972 ||	Робърт Бърн || Девет месеца по-късно след плейоф със Самуел Решевски и Любомир Кавалек
|-
| 22 || 1973 || Любомир КавалекДжон Греф
|-
| 23 || 1974 ||	Уолтър Браун
|-
| 24 ||	1975 ||	Уолтър Браун
|-
| 25 ||	1977 ||	Уолтър Браун
|-
| 26 ||	1978 ||	Любомир Кавалек
|-
| 27 ||	1980 ||	Уолтър БраунЛари КристиянсенЛари Еванс
|-
| 28 ||	1981 ||	Уолтър БраунЯсер Сейраван
|-
| 29 ||	1983 ||	Уолтър БраунЛари КристиянсенРоман Джинджихашвили
|-
| 30 ||	1984 ||	Лев Албурт
|-
| 31 ||	1985 ||	Лев Албурт
|-
| 32 ||	1986 ||	Ясер Сейраван
|-
| 33 ||	1987 || Жоел Бенджамин Ник де Фирмиан
|-
| 34 ||	1988 ||	Майкъл Уилдър
|-
| 35 ||	1989 || Роман ДжинджихашвилиСтюърт РакелсЯсер Сейраван
|-
| 36 ||	1990 ||	Лев Албурт || нокаут турнир
|-
| 37 ||	1991 ||	Гата Камски || нокаут турнир
|-
| 38 ||	1992 ||	Патрик Уолф
|-
| 39 ||	1993 ||	Александър ШабаловАлексей Ермолински
|-
| 40 ||	1994 ||	Борис Гулко || Единственият шахматист спечелил съветскато и американското първенство
|-
| 41 ||	1995 || Ник де ФирмианПатрик УолфАлександър Иванов
|-
| 42 ||	1996 || Алексей Ермолински
|-
| 43 ||	1997 ||	Жоел Бенджамин
|-
| 44 || 1998 || Ник де Фирмиан
|-
| 45 || 1999 || Борис Гулко
|-
| 46 || 2000 || Жоел БенджаминАлександър ШабаловЯсер Сейраван
|-
| 47 || 2002 || Лари Кристиянсен
|-
| 48 || 2003 ||	Александър Шабалов
|-
| 49 || 2005 ||	Хикару Накамура || Турнирът е проведен през 2004 г., но е отбелязан за състоял се през 2005 г. поради юридически причини
|-
| 50 || 2006 || Александър Онишчук
|-
| 51 || 2007 || Александър Шабалов
|-
| 52 || 2008 ||	Юрий Шулман
|-
| 53 || 2009 ||	Хикару Накамура
|}

Източници 
 
 

САЩ
Състезания по шахмат в САЩ